Reposition oder reponieren (von lateinisch reponere ‚zurücklegen‘) steht für:

 Reposition (Medizin), das Zurückbringen von Gelenken, Knochen oder Organen in eine (annähernde) Normallage oder Normalstellung
 Eucharistische Anbetung, das Zurückbringen des ausgesetzten Allerheiligsten in den Tabernakel
 Repositionspflanze, für Rekultivierung und Renaturierung benutzte Pflanzen